«Штиль» — российская ракета-носитель, созданная на базе баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) Р-29РМ (РСМ-54). 
Генеральный конструктор — И. И. Величко, главный конструктор — Ю. А. Каверин. 
Комплекс создан на базе серийной морской баллистической ракеты в рамках работ по конверсии, при этом в отличие от ракеты «Штиль-2» предусмотрена более глубокая модернизация с новой последней ступенью.

Начало эксплуатации ракетного комплекса — 1998 год. Статус: в разработке, проект активен. 


Разработаны 3 модификации:

«Штиль-1» — представляет собой серийную ракету Р-29РМ (РСМ-54) (ракета имеет три ступени и работает на высококипящих компонентах топлива (НДМГ + АТ)) с дополнительно установленной телеметрической аппаратурой. Полезная нагрузка объёмом до 0,183 м³ размещается в штатном отсеке ракеты. Пуск проводится из шахты подводной лодки из подводного положения. «Штиль-1» позволяет вывести на круговую орбиту высотой 400 км и наклонением 79° полезный груз массой 70 кг. 

Первый в мире запуск спутника с борта подводной лодки состоялся 7 июля 1998: ракета «Штиль-1», запущенная с АПЛ К-407 «Новомосковск», вывела на околоземную орбиту два немецких спутника — Tubsat-N и Tubsat-N1.

«Штиль-2» — второй этап модернизации ракеты. Для размещения полезной нагрузки спроектирован специальный отсек объёмом 1,87 м³, закрытый аэродинамическим обтекателем. Запуск ракеты производится с наземного стартового комплекса или из шахты подводной лодки в надводном положении. Стоимость пуска — 4—5 млн долл.

В 2009 году, по итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», ракета-носитель «Штиль» удостоена почётного статуса «Гордость Отечества».

«Штиль-3А» — третий этап модернизации ракеты. Воздушный старт: ракета дислоцируется на пусковой платформе в грузовом отсеке транспортного самолёта Ан-124АРКК или Ил-76МД в горизонтальном положении. Сброс ракеты с носителя производится на высоте 10-12 км при скорости самолёта 760—800 км/ч. При старте ракета с пусковой платформой вытягивается из самолёта специальной парашютной системой, после чего на заданной высоте она отделяется от платформы и запускается двигатель 1-й ступени. Для взлёта самолёта-носителя необходим аэродром первого класса или внеклассный. Запуск РН может производится на удалении около 4000 км от аэродрома старта.

Список запусков 
По состоянию на: 26 мая 2006

См. также 
 РН «Волна»

Ссылки 
 РН «Штиль» на сайте Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева

Примечания 

Ракеты-носители России